Куропта:
 Куропта — населённый пункт в городском округе Ковдорский район Мурманской области.
 Куропта — река в Мурманской области.
 Куропта — железнодорожная станция в н. п. Куропта.